La route départementale 316, ou RD 316, est située :
 dans le département de l'Eure, elle relie Bézu-la-Forêt à Caër, reprenant l'ancienne RN 316, déclassée en 1972.
 dans le département de l'Oise, elle relie Quincampoix-Fleuzy à Bazancourt, reprenant l'ancienne RN 316, déclassée en 1972.
 dans le département de la Sarthe, elle assure le contournement sud-ouest de la Ferté-Bernard.
 dans le département de Seine-et-Marne, elle assure le contournement nord de Brie-Comte-Robert.
 dans le département de la Somme, elle relie Senarpont à Aumale, reprenant l'ancienne RN 15BIS, déclassée en 1972.
 dans le département du Val-d'Oise, elle relie Pierrefitte-sur-Seine à Chaumontel, reprenant l'ancienne RN 16, déclassée en 2006.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Eure
 Routes de l'Oise
 Routes de la Sarthe
 Routes de Seine-et-Marne
 Routes de la Somme
 Routes du Val-d'Oise

316